El municipio de Elena (búlgaro: Община Елена) es un municipio búlgaro perteneciente a la provincia de Veliko Tarnovo.

En 2011 tiene 9434 habitantes, el 71,58% búlgaros, el 14,19% turcos y el 6,08% gitanos. La capital municipal es Elena, donde vive algo más de la mitad de la población municipal.

Se ubica en el sur de la provincia, en un área montañosa dentro de los montes Balcanes.

Localidades 
Junto a la capital municipal Elena, en el municipio hay 74 pueblos, la mayoría de ellos pequeñas aldeas de montaña:

Referencias

Enlaces externos 

Elena